La route départementale 955, ou RD 955, est une des routes départementales de France correspondant à :
 l'ancienne RN 55 dans la Moselle, déclassée en 1972
 l'ancienne RN 155 dans le Loiret, en Eure-et-Loir et dans l'Orne, déclassée en 1972
 l'ancienne RN 355 dans le Nord, déclassée en 1972
 l'ancienne RN 455 dans le Cher, la Nièvre et l'Yonne, déclassée en 1972
 l'ancienne RN 555 dans les Alpes-de-Haute-Provence, déclassée en 1972

Voir aussi 
 Réseau routier départemental de France
 Routes des Alpes-de-Haute-Provence
 Routes du Cher
 Routes d'Eure-et-Loir
 Routes du Loiret
 Routes de la Moselle
 Routes de la Nièvre
 Routes du Nord
 Routes de l'Orne
 Routes de l'Yonne

955